est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonoïdes 
 Flavonol
 3-hydroxy-4'-méthoxyflavone, numéro CAS 
Isoflavone
 formononétine, numéro CAS 
 isoformononétine ou 4'-hydroxy-7-méthoxyisoflavone, numéro CAS 
Flavone
 pratol, numéro CAS 
 techtochrysine, numéro CAS